Het wereldkampioenschap superbike van Jerez 1990 was de eerste ronde van het wereldkampioenschap superbike 1990. De races werden verreden op 18 maart 1990 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1990
Jerez